Jorel Boerboom (ur. 1 czerwca 1997) – holenderski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Holenderscy kierowcy MotoGP